banner ( — заголовок, транспарант) — консольная утилита в Unix-подобных системах, выводящая указанный текст в виде ASCII art. Существует два варианта программы: одна выводит текст горизонтально (так, что он нормально читается с терминала), другая выводит текст вертикально гораздо бо́льшим шрифтом (хорошо подходит для печати, особенно на барабанных принтерах).

Banner — также название программы для MS-DOS, позволявшей создавать большие плакаты на матричных принтерах и имевшей возможность создания пользовательских шрифтов.

Примеры вывода 

На HP-UX:
 # banner banner
 
  #####     ##    #    #  #    #  ######  #####
  #    #   #  #   ##   #  ##   #  #       #    #
  #####   #    #  # #  #  # #  #  #####   #    #
  #    #  ######  #  # #  #  # #  #       #####
  #    #  #    #  #   ##  #   ##  #       #   #
  #####   #    #  #    #  #    #  ######  #    #

См. также 
 cowsay
 FIGlet
 ASCII art

Инструменты Unix для обработки текста
Компьютерный юмор